Friborg ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotta Friborg (* 1964), schwedische Journalistin
 Johan Erik Friborg (1893–1968), schwedischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Fryburg
 Fryeburg
 Fribourg